Igino () – nazwa toponimów w Rosji

 Igino – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Igino – wieś w rejonie bołchowskim obwodu orłowskiego
 Igino – wieś w rejonie soskowskim obwodu orłowskiego

Zobacz także 
 Igino Rizzi – włoski skoczek narciarski

Strony ujednoznaczniające